recesja – zjawisko w ekonomii
 recesja w stomatologii – odsłonięcie korzenia zęba spowodowane mechanicznym obniżeniem brzegu dziąsła lub będące skutkiem postępującej choroby przyzębia
 recesja lodowca – zjawisko w dziedzinach nauki o Ziemi